«Что бы ты выбрал?» — художественный телефильм Динары Асановой.

Четверо друзей-третьеклассников проживают в старом ленинградском доме, учатся в одном классе и пытаются понять своих родителей и учителей.

В ролях 
 Анвар Асанов — Володя
 Марина Кривицкая — Марина
 Настя Никольская — Настя
 Ярослав Яковлев — Ярослав
 Феликс Равдоникас — Пульнев
 Елена Соловей — мама Насти
 Екатерина Васильева — мама Володи
 Лидия Федосеева-Шукшина — мама Марины
 Тыну Оя — Килистик
 Иван Краско — директор школы
 Валентина Пугачёва — гостья с караваем
 Любовь Тищенко — гостья на свадьбе
 Валерий Приёмыхов — жених
 Зиновий Гердт — голос рассказчика

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Александр Кургатников
 Режиссёр: Динара Асанова
 Оператор: Владимир Ильин
 Композитор: Виктор Кисин
 Звукооператор: Алиакпер Гасан-Заде
 Автор песен: Булат Окуджава

 Рабочее название фильма — «Кедровая шишка». Главные детские роли исполняют сын режиссёра Динары Асановой Анвар (в титрах Володя) и дочь второго режиссёра Людмилы Кривицкой Марина. В фильме звучит песня Булата Окуджавы «Солнышко сияет, музыка играет…» в исполнении детей.

Примечания

Ссылки 
 «Что бы ты выбрал?» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1981 года
Телефильмы студии «Ленфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Детские телефильмы СССР
Телефильмы-драмы СССР
Телефильмы на русском языке
Фильмы Динары Асановой
Фильмы о Санкт-Петербурге